Pugatjov är ett ryskt efternamn som burits av bland andra:

Alla Pugatjova
Jemeljan Pugatjov

Ryska efternamn